Еуфорија може да буде:

 Еуфорија, перцепција среће
 Euforia (музичка група)
 Еуфорија (албум)
 Еуфорија (ТВ серија)